La 3. Liga 2019-2020 è stata la dodicesima edizione della 3. Liga, la terza serie del campionato tedesco di calcio.

Il torneo è stato vinto per la prima volta dal Bayern Monaco II che, essendo però una squadra riserve, non potrà accedere in 2. Bundesliga.

Stagione 
A causa della Pandemia di COVID-19 del 2020 in Germania, le giornate 28 e 29 sono state posticipate e verranno riprogrammate. Il 16 marzo, il DFB ha annunciato che la lega sarebbe stata sospesa fino al 30 aprile. Il 27 aprile, il campionato è stato sospeso ulteriormente, ma con l'intenzione di tornare. Una decisione sulla ripresa della competizione, simile alla Bundesliga e alla 2. Fußball-Bundesliga, ha avuto luogo in una riunione straordinaria del DFB-Bundestag il 25 maggio 2020. Il 15 maggio, dopo che il DFB aveva dichiarato in precedenza che il 26 maggio sarebbe stato l'inizio data di ripresa, la data è stata spostata indietro poiché non tutte le squadre possono allenarsi nuovamente regolarmente. L'intenzione era ancora quella di terminare la stagione, con partite forse anche dopo il 30 giugno. Il 21 maggio, il DFB ha annunciato che la stagione proseguirà il 30 maggio. Ciò è stato confermato il 25 maggio. Il 29 maggio, dopo una riunione di tutti i club, saranno consentite cinque sostituzioni, che è stato temporaneamente autorizzato dall'IFAB in seguito a una proposta della FIFA per ridurre l'impatto della congestione del dispositivo.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Regole:
1) Punti; 2) Differenza reti; 3) Numero di reti segnate; 4) Punti negli scontri diretti; 5) Differenza reti negli scontri diretti; 6) Numero di reti segnate negli scontri diretti; 7) Numero di reti segnate in trasferta negli scontri diretti; 8) Numero di reti segnate in trasferta; 9) Spareggio.

Spareggio promozione 
Allo spareggio sono ammesse la sedicesima classificata in 2. Fußball-Bundesliga e la quarta classificata in 3. Liga.

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2019-2020
 2. Fußball-Bundesliga 2019-2020
 DFB-Pokal 2019-2020

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2019
Calcio nel 2020
2019-2020